Роберт Ли "Бобби" Диксон (; родился 10 апреля 1983 года в городе Чикаго, штат Иллинойс, США) также известный как Али Мухаммед () — американский и турецкий профессиональный баскетболист.

В 2015 году получил турецкое гражданство и сменил имя на Али Мухаммед.

Карьера в колледже 
Диксон играл за университет Трой. За два года в команде, провёл 59 матчей, набирая в среднем 16,3 очка, 4,6 подбора и 5,3 передачи за игру. Он был выбран в первую символическую пятёрку конференции Sun Belt (NCAA) в сезоне 2005/06.

Профессиональная карьера 
Диксон начал свою профессиональную карьеру во Франции в клубе «Сент-Этьен». В мае 2007 года он подписал контракт до конца сезона с командой Французской лиги «Гравлин-Дюнкерк». Летом 2007 года Бобби подписал контракт с «Полпак Свеце» из Польской баскетбольной лиги. В сезоне 2007/08 был лидером Польской лиги по передачам (5,1 в среднем за игру). Летом 2008 года Диксон подписал контракт с «Бенеттон», выступающий в итальянской Серии A. В феврале 2009 года он снова вернулся во Францию, заключив контракт с «Ле-Маном». Летом 2009 года Бобби перешёл в другую французскую команду АСВЕЛ. В 2010 году он снова вернулся в «Бенеттон», но уже летом подписал контракт с итальянской командой «Нью Баскет Бриндизи». Летом 2011 года Диксон подписал контракт с командой французской лиги «Дижон».

«Каршияка» (2012–2015) 
В июле 2012 года Диксон подписал контракт с клубом Турецкой лиги «Каршияка». 9 февраля 2014 года он был назван MVP с 19 очками, 5 подборами и 6 передачами в финальной игре Кубка Турции против «Анадолу Эфес». Он также помог команде выиграть Президентский кубок в 2014 году в матче против «Фенербахче». Бобби был включён во вторую символическую пятёрку Еврокубка в сезоне 2014/15. 19 июня 2015 года «Каршияка» выиграла чемпионат Турции, обыграв «Анадолу Эфес» со счётом 4:1 в финальной серии, а Диксон был назван MVP этой серии.

«Фенербахче» (2015–н.в.) 
21 июля 2015 года Диксон подписал двухлетний контракт с «Фенербахче». 28 марта 2016 года в матче против «Бешикташа» он сделал свой первый трипл-дабл в команде (23 очка, 12 подборов и 10 передач). Этот трипл-дабл стал третьим в истории Турецкой лиги, ранее это удавалось сделать только Марку Диккелю (16 очков, 13 подборов и 11 передач с «Фенербахче» против «Галатасарая» в сезоне 2002/03) и Эмиру Прельджичу (10 очков, 15 подборов и 10 передач с «Фенербахче» против «Олин Эдирне» в сезоне 2010/11). В сезоне 2017/18 Евролиги «Фенербахче» вышел в Финал четырёх четвёртый раз подряд, но проиграл мадридскому «Реалу» 80:85 в финальной игре.

Сборная Турции 
Получив турецкое гражданство, Диксон стал членом национальной сборной Турции. С турецкой сборной он играл на чемпионате Европы 2015 и на Всемирном олимпийском отборочном турнире ФИБА в Маниле в 2016 году.

Награды 
 Чемпион Евролиги: 2016/2017
 Чемпион Турции: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 MVP финала чемпионата Турции: 2014/2015
 Обладатель Кубка Турции: 2014, 2016
 MVP Кубка Турции: 2014
 Вторая символическая пятёрка Еврокубка: 2014/2015
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Турции: 2013, 2015, 2016
 Суперкубок Турции (Президентский кубок): 2014, 2016
 MVP Суперкубка Турции: 2016
 Обладатель Кубка Франции: 2009, 2010
 Первая символическая пятёрка конференции Sun Belt (NCAA): 2005/2006

Статистика

Евролига 

{{СИДРЛИГИ|||Всего|ц=1|92|62|22,4|42,3|39,3|86,3|2,5|2,8|0,9|0,0|10,3|''9,8}}

 Национальные чемпионаты 

 Личная жизнь 
В июне 2015 года Диксон получил турецкий паспорт и гражданство, после чего на законных основаниях сменил имя в Турции на Али Мухаммед'''.

Примечания

Ссылки 
 Бобби Диксон на fibaeurope.com

Разыгрывающие защитники
Баскетболисты США
Баскетболисты Турции
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Тревизо»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки сборной Турции по баскетболу